Condado de Otsego o Otsego County es el nombre de varios condados de Estados Unidos::
 Condado de Otsego (Míchigan)
 Condado de Otsego (Nueva York)